Livezile peut désigner différentes localités de Roumanie.

Toponyme

Communes 

 Livezile, dans le județ d'Alba
 Livezile, dans le județ de Bistrița-Năsăud
 Livezile, dans le județ de Mehedinți
 Livezile, dans le județ de Timiș

Villages 
 Livezile, commune de Glodeni dans le județ de Dâmbovița
 Livezile, commune de Valea Mare dans le județ de Dâmbovița
 Livezile, commune de Vizantea-Livezi dans le județ de Vrancea